Kunst steht für:

 Kunst, ästhetischer Begriff
 Kunst (Drama), Drama von Yasmina Reza (1994)
 KUNST Magazin, deutsches Magazin (2006 bis 2013)
 Kunst, mittelalterliches Dorf im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, siehe Kunsterspring
 Kunst, zur Abgasführung, siehe Kachelofenbau
 Kunstpädagogik, Schulfach
 Bergmännische Kunst, Anlagenbau im Bergbau
 Königliche Kunst, siehe Freimaurerei

Kunst, (De Kunst) ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kunst (1882–1937), deutscher Maler, Grafiker, Zeichner und Architekt 

 Barbara Sasse-Kunst (* 1949), deutsche Archäologin, Prähistorikerin und Hochschullehrerin
 Carl Kunst (1884–1912), deutscher Illustrator und Grafiker
 Christiane Kunst (* 1963), deutsche Althistorikerin
 Fritz Kunst (1899–1979), deutscher Politiker (SED)
 Hans-Joachim Kunst (1929–2007), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Kunst (1905–1993), deutscher Schauspieler
 Hermann Kunst (1907–1999), deutscher Geistlicher, Militärbischof
 Jaap Kunst (1891–1960), niederländischer Musikethnologe
 Josef Kunst (1914–2002), österreichischer Politiker (SPÖ)

 Lea Sophie Kunst (* 2001), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Manfred Kunst (* 1951), deutscher Schauspieler
 Marco Kunst (* 1966), niederländischer Schriftsteller
 Marie-Luisa Kunst (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Sabine Kunst (* 1954), deutsche Politikerin, Bauingenieurin und Hochschullehrerin
 Sally De Kunst (* 1974), belgische Kulturmanagerin und Kuratorin 
 Thomas Kunst (* 1965), deutscher Schriftsteller

Die Kunst steht für:
 Die Kunst für alle. Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, deutsche Kunstzeitschrift (1885 bis 1943) 
 Die Kunst. Monatshefte für freie und angewandte Kunst, deutsches Periodikum (1900 bis 1944) 
 Die Kunst und das schöne Heim, deutsche Kunstzeitschrift (1900 bis 1988)
 Die Kunst im Deutschen Reich (anfangs Die Kunst im Dritten Reich), deutsche Kunstzeitschrift (1937–1944)

Siehe auch:
 Kunst und Albers, deutsches Handelsunternehmen in Russland
 Kunstgewerbe, künstlerisch-wirtschaftliche Gewerbe
 Wasserkunst, System zur Förderung, Hebung und Führung von Wasser
 Künsten, Ortslage in Steiermark, Österreich